Esta é uma lista dos municípios da Paraíba por população segundo o censo de 1991. Considerando a divisão territorial da época, o estado era dividido em 171 municípios.

PB 2000
Pop 2000